Bunium korovinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Rudolf V. Kamelin och Geld. Bunium korovinii ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
korovinii